słoik – zdrobniale słój
 słoik – przedstawiciel słoików